Convención Nacional Democrática puede referirse a las siguientes organizaciones políticas:

 Convención Nacional Democrática (1994), convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
 Convención Nacional Democrática de 2006, convocada por el político mexicano Andrés Manuel López Obrador.